Bonacolsi steht für:

 Bonacolsi (Familie), eine Familie aus Mantua
Familienmitglieder:
 Rinaldo dei Bonacolsi (1278–1328), Stadtherr und kaiserlicher Vikar von Mantua (1309–1328)